6 miejscowości w Polsce: 
 Bolesławów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kłodzkim, w gminie Stronie Śląskie 
 Bolesławów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Rusiec
 Bolesławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Bolesławów – wieś w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Wiązowna 
 Bolesławów – wieś w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Przyrów 
 Bolesławów – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gostyńskim, w gminie Borek Wielkopolski
 Bolesławów – część Łodzi

Zob. też 
 Bolesławowo